

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Kobyla – część wsi Lutcza w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec  
 Kobyla – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo
 Kobyla – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Kobyla – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kornowac
 Kobyla –  część wsi Jastrzębia w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Inne 
 Kobyla – szczyt w czeskiej części Karkonoszy
 Kobyla – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Kobyła (słow. Kobyla) – odcinek grani Bystrej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Kobylá nad Vidnavkou – miejscowość gminna położona w Czechach, kraju ołomunieckim powiat Jeseník
 Kobyla – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim
 Kobyla – wieś na Ukrainie w rejonie koreckim obwodu rówieńskiego

Zobacz też 
 Kobyla Głowa, Kobyla Góra, Kobyla Kępa, Kobyla Miejska, Kobyla Wola, Kobyla Łąka